Dit is een lijst van planetoïden 7401-7500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7401) - || 1987 QW7 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (7402) - || 1987 YH || 25 december 1987 || T. Kojima
|-
| (7403) Choustník || 1988 AV1 || 14 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (7404) - || 1988 AA5 || 13 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (7405) - || 1988 FF || 16 maart 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7406) - || 1988 TD || 3 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7407) - || 1988 TL || 3 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7408) - || 1989 SB || 23 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (7409) - || 1990 BS || 21 januari 1990 || M. Arai, H. Mori
|-
| (7410) Kawazoe || 1990 QG || 20 augustus 1990 || T. Seki
|-
| (7411) - || 1990 QQ1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7412) Linnaeus || 1990 SL9 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (7413) Galibina || 1990 SH28 || 24 september 1990 || L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel'
|-
| (7414) Bosch || 1990 TD8 || 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (7415) Susumuimoto || 1990 VL8 || 14 november 1990 || T. Seki
|-
| (7416) Linnankoski || 1990 WV4 || 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (7417) - || 1990 YE || 19 december 1990 || M. Arai, H. Mori
|-
| (7418) Akasegawa || 1991 EJ1 || 11 maart 1991 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (7419) - || 1991 PN13 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7420) Buffon || 1991 RP11 || 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (7421) Kusaka || 1992 HL || 30 april 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7422) - || 1992 LP || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (7423) - || 1992 PT2 || 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (7424) - || 1992 PS6 || 6 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (7425) Lessing || 1992 RO5 || 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (7426) - || 1992 US4 || 27 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (7427) - || 1992 VD || 2 november 1992 || N. Kawasato
|-
| (7428) - || 1992 YM || 24 december 1992 || T. Urata
|-
| (7429) Hoshikawa || 1992 YB1 || 24 december 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (7430) Kogure || 1993 BV2 || 23 januari 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7431) - || 1993 FN41 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (7432) - || 1993 HL5 || 23 april 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (7433) Pellegrini || 1993 KD || 21 mei 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (7434) Osaka || 1994 AB3 || 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7435) Sagamihara || 1994 CZ1 || 8 februari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7436) Kuroiwa || 1994 CB2 || 8 februari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7437) Torricelli || 1994 EF3 || 12 maart 1994 || V. Goretti, A. Boattini
|-
| (7438) Misakatouge || 1994 JE1 || 12 mei 1994 || A. Nakamura
|-
| (7439) Tetsufuse || 1994 XG1 || 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7440) Závist || 1995 EA || 1 maart 1995 || M. Tichý
|-
| (7441) Láska || 1995 OZ || 30 juli 1995 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (7442) Inouehideo || 1995 SC5 || 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7443) Tsumura || 1996 BR2 || 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7444) - || 1996 TM10 || 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7445) Trajanus || 4116 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7446) Hadrianus || 2249 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7447) Marcusaurelius || 1142 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7448) - || 1948 AA || 14 januari 1948 || W. Baade
|-
| (7449) - || 1949 QL || 21 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (7450) - || 1968 OZ || 24 juli 1968 || L. I. Chernykh
|-
| (7451) Verbitskaya || 1978 PU2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (7452) Izabelyuria || 1978 QU2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (7453) Slovtsov || 1978 RV1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (7454) - || 1981 EW20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7455) - || 1981 EQ26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7456) Doressoundiram || 1982 OD || 17 juli 1982 || E. Bowell
|-
| (7457) Veselov || 1982 SL6 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (7458) - || 1984 DE1 || 28 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (7459) - || 1984 HR1 || 28 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (7460) - || 1984 JN || 9 mei 1984 || J. Gibson
|-
| (7461) Kachmokiam || 1984 TD || 3 oktober 1984 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7462) Grenoble || 1984 WM1 || 20 november 1984 || E. Bowell
|-
| (7463) Oukawamine || 1985 SB || 20 september 1985 || T. Seki
|-
| (7464) Vipera || 1987 VB1 || 15 november 1987 || A. Mrkos
|-
| (7465) Munkanber || 1989 UA3 || 31 oktober 1989 || B. G. W. Manning
|-
| (7466) - || 1989 VC2 || 2 november 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (7467) - || 1989 WQ1 || 25 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7468) Anfimov || 1990 UP11 || 17 oktober 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (7469) Krikalev || 1990 VU14 || 15 november 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (7470) Jabberwock || 1991 JA || 2 mei 1991 || T. Urata
|-
| (7471) - || 1991 YD || 28 december 1991 || N. Kawasato
|-
| (7472) Kumakiri || 1992 CU || 13 februari 1992 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (7473) - || 1992 EC4 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (7474) - || 1992 TC || 1 oktober 1992 || R. H. McNaught
|-
| (7475) Kaizuka || 1992 UX5 || 28 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7476) Ogilsbie || 1993 GE || 14 april 1993 || T. B. Spahr
|-
| (7477) - || 1993 LC || 13 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (7478) Hasse || 1993 OA4 || 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (7479) - || 1994 EC1 || 4 maart 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7480) Norwan || 1994 PC || 1 augustus 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7481) San Marcello || 1994 PA1 || 11 augustus 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (7482) - || 1994 PC1 || 9 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (7483) Sekitakakazu || 1994 VO2 || 1 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7484) Dogo Onsen || 1994 WF4 || 30 november 1994 || A. Nakamura
|-
| (7485) Changchun || 1994 XO || 4 december 1994 || M. Koishikawa
|-
| (7486) Hamabe || 1994 XJ1 || 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7487) Toshitanaka || 1994 YM || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7488) Robertpaul || 1995 KB1 || 27 mei 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (7489) Oribe || 1995 MX || 26 juni 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (7490) Babička || 1995 OF1 || 31 juli 1995 || P. Pravec
|-
| (7491) Linzerag || 1995 SD2 || 23 september 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (7492) Kačenka || 1995 UX || 21 oktober 1995 || P. Pravec
|-
| (7493) Hirzo || 1995 US2 || 24 oktober 1995 || J. Tichá
|-
| (7494) Xiwanggongcheng || 1995 UV48 || 28 oktober 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7495) Feynman || 1995 WS4 || 22 november 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (7496) Miroslavholub || 1995 WN6 || 27 november 1995 || M. Tichý
|-
| (7497) Guangcaishiye || 1995 YY21 || 17 december 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7498) Blaník || 1996 BF || 16 januari 1996 || Z. Moravec
|-
| (7499) L'Aquila || 1996 OO2 || 24 juli 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (7500) Sassi || 1996 TN || 3 oktober 1996 || Farra d'Isonzo|}

Planetoïdenlijsten